Lafleur steht für:
 Château Lafleur, französisches Weingut
 Restaurant Lafleur in Frankfurt, siehe Andreas Krolik
 Trophée Guy Lafleur, eine Trophäe im kanadischen Eishockey
 La Fleur, ehemaliger deutscher Buchverlag

Lafleur oder LaFleur und ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Lafleur (1875–1953), französischer Bildhauer
 Alexander A. LaFleur (1896–1980), US-amerikanischer Politiker
 Art LaFleur (1943–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Guy Lafleur (1951–2022), kanadischer Eishockeyspieler
 Jacques Lafleur (1932–2010), französischer Politiker
 Matt LaFleur (* 1979), amerikanischer Footballtrainer
 Sarah Lafleur (* 1980), kanadische Schauspielerin
 Stan Lafleur (* 1968), deutscher Schriftsteller